Smíšená čtyřhra French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo  
pouze šestnáct namísto obvyklých třiceti dvou dvojic. Kvůli pandemii covidu-19 se mix v roce 2020 nehrál. Dvojnásobnými obhájci titulu z let 2018 a 2019 byli Tchajwanka Latisha Chan s Chorvatem Ivanem Dodigem, které na úvod vyřadili Nizozemci Demi Schuursová a Wesley Koolhof.

Nejvýše nasazení Barbora Krejčíková a Filip Polášek nevyužili proti Mexičance Giulianě Olmosové s Kolumbijcem Juanem Sebastiánem Cabalem v supertiebreaku čtvrtfinále čtyři mečboly od vedení míčů 9:6. Utkání prohráli po proměnění prvního mečbolu soupeřů.

Vítězem se stala americko-britská dvojice Desirae Krawczyková a Joe Salisbury, která ve finále zdolala zástupce ruského tenisu Jelenu Vesninovou s Aslanem Karacevem. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni získali první grandslamovou trofej v mixu. Salisbury již v předchozí kariéře vyhrál čtyřhru na Australian Open 2020 s Ramem. Na French Open se stal prvním britským šampionem v jakékoli soutěži dospělých po 39 letech. Navázal tak na triumf Johna Lloyda z pařížské smíšené soutěže v roce 1982.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Filip Polášek (čtvrtfinále)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Demi Schuursová /  Wesley Koolhof (semifinále)
  Sü I-fan /  Bruno Soares (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Smíšená čtyřhra